El término Arriaga, un apellido, puede referirse, en esta enciclopedia:

 a Arriaga, un concejo de Vitoria, País Vasco, España;
 a Arriaga, un municipio del estado de Chiapas, en México;
 a Arriaga, una abreviatura que se emplea para indicar a Mirta O. Arriaga como autoridad en la descripción y clasificación científica de los vegetales;
 a Antonio de Arriaga, gobernador colonial.
 a Juan Crisóstomo de Arriaga, un compositor español.
 a Pablo José de Arriaga (1564-1622), extirpador de idolatrías español.

Vasquismos